Лінарес 1989 — 7-й міжнародний шаховий турнір, який проходив з 18 лютого по 5 березня 1989 року в іспанському місті Лінарес.

 Категорія турніру — XVI (середній рейтинг  — 2629).

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1989 року

Турнірна таблиця

Переможець 
 Василь Іванчук'''

Посилання 
 Лінарес 1989 на сайті schachchronik.de  
 Рейтинг шахістів на січень 1989 року  
 Партії турніру  на сайті PgnMentor.com

Лінарес (шаховий турнір)
Шахові турніри 1989
Лютий 1989
Березень 1989